ABN AMRO World Tennis Tournament 2016 — 44-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в нидерландском городе Роттердам, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2016 году турнир прошёл с 8 по 14 февраля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Стэн Вавринка
 Парный турнир —  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу

Общая информация 
Прошлогодний победитель одиночного турнира Стэн Вавринка не защищал свой титул. Первым номером посева в одиночных соревнованиях был заявлен Ришар Гаске (№ 10 в мире на тот момент), но француз снялся в последний момент перед началом турнира из-за гриппа. Следующим по рейтингу был второй номер посева Марин Чилич (№ 13 в мире). Хорват в четвертьфинале проиграл Филиппу Кольшрайберу. Среди сеяных теннисистов до финала смог добраться № 5 посева Гаэль Монфис, где он встретился с Мартином Клижаном. Несеяный Клижан сумел обыграть Монфиса в трёх сетах. Представитель Словакии впервые выиграл на местном турнире, а Клижан взял дебютный турнир уровня ATP 500. В основном турнире приняли участие три представителя России, но не один из них не смог преодолеть стадию первого раунда.

В парном турнире первым номером посева стали прошлогодние чемпионы Жан-Жюльен Ройер и Хория Текэу. Их дуэт на этот раз добрался до полуфинала, где уступил несеяной паре Александр Пейя и Филипп Пецшнер. В финале Пейя и Пецшнер в свою очередь проиграли ещё одной паре без посева Николя Маю и Вашек Поспишил, которые и стали победителями турнира. Для француза Маю это второй титул в Роттердаме (до этого он побеждал в 2014 году с Микаэлем Льодра).

Соревнования

Одиночный турнир 
  Мартин Клижан обыграл  Гаэля Монфиса со счётом 6-7(1), 6-3, 6-1.
 Клижан выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Монфис сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 23-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Николя Маю /  Вашек Поспишил обыграли  Александр Пейю /  Филиппа Пецшнера со счётом 7-6(2), 6-4
 Маю выиграл 1-й парный титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Поспишил выиграл 1-й парный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Примечания

См. также 
 ABN AMRO World Tennis Tournament
 Мировой тур ATP 2016
 Мировой Тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Нидерланды
Теннис
Февраль 2016 года
2016